EGP es una sigla que puede significar:
 Ejército Guerrillero de los Pobres, movimiento guatemalteco.
 Ejército Guerrillero Popular , brazo armado de Sendero Luminoso
 Ejército Guerrillero del Pueblo, organización argentina.
 Enel Green Power, multinacional italiana del mercado de energía renovable.
 Partido Verde Europeo (European Green Party), facción del parlamento europeo.
 Ajisai (Experimental Geodetic Payload), un satélite japonés.
 Exterior Gateway Protocol, protocolo estándar usado para intercambiar información de encaminamiento entre sistemas autónomos (AS).
 Libra egipcia, moneda del país árabe africano.

Códigos de aeropuertos de OACI 

 EGPD: Aeropuerto de Aberdeen
 EGPF: Aeropuerto Internacional de Glasgow
 EGPH: Aeropuerto de Edimburgo
 EGPK: Aeropuerto de Glasgow Prestwick
 EGPR: Aeropuerto de Barra